Die Tubex-Gruppe ist ein mittelständischer, inhabergeführter Konzern. Muttergesellschaft ist die Tubex Holding GmbH mit dem Hauptsitz in Rangendingen im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg. Rund 1200 Mitarbeiter stellen Verpackungsmittel her, vor allem Tuben und Dosen aus Aluminium sowie Kunststofftuben und Zigarrenröhrchen.

Die Tubex-Gruppe unterhält Produktionseinheiten in Deutschland (mit den Standorten Rangendingen, Wasungen und Ludwigsburg), Österreich (Wolfsberg), Slowakei (Žarnovica), Russland (Uljanovka, Nähe St. Petersburg) und China (Jiangmen, Provinz Guangdong) sowie Verkaufsniederlassungen in Spanien, Frankreich und Polen.

Ein zur Gruppe gehörendes Unternehmen, die CTA GmbH in Ludwigsburg, ist zudem im Bereich der Entwicklung, Herstellung, Abfüllung und Verpackung von chemisch-technischen Erzeugnissen (Industriefette, Silikone, Klebstoffe, Benzine) tätig.

Weblinks 
 Webpräsenz von Tubex
 Webpräsenz der CTA GmbH, Bietigheim-Bissingen

Einzelnachweise 

Produzierendes Unternehmen (Zollernalbkreis)
Verpackungsmittelhersteller
Rangendingen
Gegründet 1947